Rennsteig bezeichnet mehrere historische Rennwege:
 Rennsteig, Weitwanderweg in Thüringen und Bayern, mit
 Rennsteig-Radwanderweg, Radwanderweg auf dem Rennsteig
 Rennsteiglauf, Volkslauf
 Rennsteiglied, Wanderlied
 Rennsteigverein, Wanderverein
 Rennsteig, alte rechtselbische Höhenstraße von Weinböhla in Sachsen zum Tollensteinpass in Nordböhmen, siehe Dresdner Heide#Rennsteig, Schwestersteig und Diebsteig
 Sallmannshäuser Rennsteig, Wanderweg im Wartburgkreis, Thüringen
 Breitunger Rennsteig, Wanderweg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Rennsteig bezeichnet auch:
 (5509) Rennsteig, Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 5501 bis 6000
 Rennsteigwarte, Aussichtsturm auf dem Eselsberg im Thüringer Schiefergebirge
 Rennsteigbahn, mit
 Bahnhof Rennsteig
 Rennsteigtunnel, längster Straßentunnel Deutschlands
 Rennsteigschanze und Rennsteig-Arena in Oberhof
 Rennsteig Werkzeuge aus Viernau
 „Operation Rennsteig“, siehe NSU-Untersuchungsausschüsse
 Rennsteig, eine Schnellzugverbindung der Deutschen Reichsbahn, siehe Städteexpress
 Verwaltungsgemeinschaft Rennsteig, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Ilm-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Rennstieg
 Rennweg